William, Will, Willie, Bill, Billie o Billy Thomas hace referencia a varios artículos:

Personas
Billie Thomas (1931–1980), actor estadounidense.
Billy Thomas (1975- ), baloncestista estadounidense.
William Thomas Stearn (1911–2001), botánico inglés.
William I. Thomas (1863-1947), sociólogo estadounidense.
William Thomas Sampson (1840-1902), militar estadounidense.
William Wayt Thomas (1950- ), botánico estadounidense.
William Thomas Cosgrave (1880.1965), político irlandés.
William Thomas Blanford (1832-1905), geólogo y naturalista inglés.
William Thomas Green Morton (1819-1868), odontólogo estadounidense.
William Thomas Brande (1788-1866), químico inglés.
William Thomas Calman (1871-1952), zoólogo escocés.
William Thomas Pritchard (1829-1907), cónsul británico y aventurero.
William Thomas Beckford (1760-1844), novelista inglés.
William Thomas Councilman (1854-1933), patólogo estadounidense.
William Thomas Walsh (1891-1949), hispanista estadounidense.
William Thomas Turner (1856-1933), marino británico.
William Thomas Stead (1849-1912), periodista británico.